Geografia:
 Hirschthal – gmina w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Südwestpfalz
 Hirschthal – gmina w Szwajcarii, w kantonie Argowia, w okręgu Aarau